Il doppio del torneo di tennis Cologne Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brent Haygarth e Byron Talbot che hanno battuto in finale Magnus Gustafsson e Alexander Mronz 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Jonathan Canter /  Bruce Derlin (primo turno)
 Nils Holm /  Olli Rahnasto (semifinali)

 Brent Haygarth /  Byron Talbot (Campioni)
 Magnus Gustafsson /  Alexander Mronz (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cologne Challenger 1991